Szövet, a biológiában hasonló felépítésű és funkciójú, specializálódott sejtek csoportja
Szövet, a textilipar egy terméke